В мифологии инков Мама Коча (Mama Cocha) — мать воды, богиня моря и рыбалки, покровительница мореплавателей и рыбаков, а также жена верховного божества Виракоча.

Ей приносились дары для успокоения моря во время бурь и для получения хорошего улова. Часто изображалась в виде дождя насыщающего влагой землю.

Одна из «четырёх матерей» представляющих собой женское начало жизни:

 Пачамама или мать земли
 Мама Нина или мать огня
 Мама Вайра или мать воздуха
 Мама Коча или мать воды

См. также 
 Мифология инков
 Пачамама
 Виракоча (божество)

Морские и речные богини
Боги по алфавиту
Боги инков